Bąblowiec może oznaczać:
 tasiemiec bąblowcowy (Echinococcus granulosus)
 Echinococcus – rodzaj tasiemców, do którego zalicza się m.in. tasiemca bąblowcowego
 wągier – stadium larwalne tasiemców

Zobacz też: bąblowica (echinokokoza) – choroba wywoływana przez tasiemce.